Blaue Schwertlilie kann stehen für

 Deutsche Schwertlilie, seltener für
 Sibirische Schwertlilie